Název Hrabová má více obcí:

 Hrabová (Ostrava) – městský obvod statutárního města Ostravy
 Hrabová (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk